

Geografia 
 Mazzocco – località del comune di Mogliano Veneto
 Mazzocco – torrente che scorre nelle Marche e in Emilia-Romagna

Persone 
 Alberto Mazzocco (1951) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Davide Mazzocco (1995) – calciatore italiano
 Guido Maria Mazzocco (1883-1968) – vescovo cattolico italiano
 Hervé Gregoire-Mazzocco (1977) – rugbista a 15 ivoriano
 Martín Stefanonni Mazzocco (1964) – politico messicano
 Salvatore Mazzocco (1915-1976) – compositore e paroliere italiano
 Stefano Mazzocco (1980) – calciatore italiano
 Tom Mazzocco (1959) – animatore statunitense